El término cadencia puede referirse:

Lingüística

 a entonación, la variación de tono en un discurso;
 a la velocidad de habla, el ritmo o la velocidad a la que se habla un idioma;
 en la poesía, a la cadencia, la estimulación rítmica del lenguaje literario;

Música 

 a la cadencia, la configuración melódica y/o armónica al final de una frase, sección o una pieza de música;
 a una cadencia o cadenza, un pasaje libre generalmente virtuosístico interpretado por el solista;
 a una cadencia militar, un canto cantado por personal militar, durante la marcha;
 a la cadencia rampa, un moderno merengue haitiano, también conocido como kadans en criollo, popularizado por el saxofonista Webert Sicot;
 a la cadencia-lypso, kadans dominicano;

Milicia

 a la cadencia de tiro, la cantidad de proyectiles disparados por un arma por una determinada unidad de tiempo;
 a la cadencia de tambor, un trabajo desempeñado exclusivamente por la sección de percusión de una moderna banda de música;

Cine
 a Cadencia, una película de 1990, dirigida por Martin Sheen;

Deporte 

 en el ciclismo, a la cadencia, el número de revoluciones de las bielas por minuto;
 en la marcha, a la cadencia, el número de pasos por minuto;

Diseño electrónico

 a Cadence Design Systems, una compañía de automatización de diseño electrónico;

Otros

 a Cadencia, un nombre de mujer.